Filip Turek (* 15. října 1985 Praha) je český sběratel vozů a bývalý závodník Formule 3.

Studoval design a grafiku na střední umělecké škole, dále studoval právo a politologii na dvou soukromých vysokých školách, dosáhl titulu Bc. V letech 2015 až 2018 se aktivně věnoval formulovým závodům kategorie F3 na středoevropské úrovni a z celkem 33 závodů ve své kariéře má 11 prvenství, stal se šampionem zóny Střední Evropy F4 Trophy 2018 se strojem Van Diemen RF-02 týmu Chabrmotorsport a má za sebou i závody s formulí Renault Sport 2.0 a nebo národní formulí Delta 4 týmu JMT-Racing Engineering. Od roku 2022 spolupracuje s internetovou televizí VOX TV na pořadu Po žních k Turkovi.

Veřejné vystupování 
Angažoval se v hnutí Motoristé sobě, které neúspěšně kandidovalo v minulých komunálních volbách v Praze.

Kontroverze 
Byl přítelem Ivana Jonáka, který byl odsouzený v roce 2002 ke dvanácti letům vězení za objednání vraždy své manželky Ludwiky.

Odkazy

Reference 

Čeští automobiloví závodníci
Čeští podnikatelé
Narození v roce 1985
Narození 15. října
Narození v Praze
Žijící lidé
Muži